Il doppio del torneo di tennis Quebec WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Ray Ruffels che hanno battuto in finale John Alexander e Terry Addison 4-6, 6-3, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Quebec WCT 1972